Arbejdernes Andels Boligforening, forkortet AAB, kan være:

 Boligforeningen AAB, tidligere Arbejdernes Andels Boligforening (København)
 Arbejdernes Andels Boligforening (Silkeborg)
 Arbejdernes Andels Boligforening (Vejle)
 Arbejdernes Andels Boligforening (Århus)
 AAB (dokumentarfilm), en dansk dokumentarfilm af Ebbe Larsen.

Se også
 AaB (flertydig)